Шарль Луи́ де Секонда́, барон де Ла-Бред и де Монтескьё́ (Монтескье́; ; 18 января 1689 — 10 февраля 1755) — французский ,  и  эпохи Просвещения, один из зачинателей идеологии либерализма. Разработал доктрину о разделении властей. Менее известен как автор прозаических пасторалей и салонной литературы в стиле рококо.

Биография 
Родился в родовом замке Ла-Бред под Бордо в семье чиновника из рода Секонда, выслужившего дворянство в XVI веке. В 1705 окончил колледж ораторианцев. Изучал право в Бордо и Париже.

В 1714 году стал советником парламента Бордо. В 1715 году женился на Жанне де Лартиг (протестантского вероисповедания), которая родила ему троих детей. В 1716 после смерти дяди унаследовал должность вице-президента парламента Бордо и титул барона. Государственная служба вскоре стала его тяготить. В 1726 году, оставив должность президента парламента Бордо, посвятил себя занятиям наукой.

За исключением недолгого увлечения светской жизнью в столице, Монтескьё вёл простую уединённую жизнь. Как владелец родового поместья, сохранял корпоративные убеждения парламентской аристократии. Он представлял собой уже редко встречавшийся в то время тип французского аристократа, не дававшего уловить себя соблазнам версальского двора, и стал учёным в духе дворянской независимости.

Большие путешествия по Европе, предпринятые Монтескьё в 1728—1731 годах, имели характер серьёзных исследовательских поездок. С октября 1728 по апрель 1731 гг. он жил преимущественно в Лондоне. Инициация в масонскую ложу «Горн», досточтимым мастером которой на тот момент являлся герцог Норфолкский, состоялась 12 мая 1729 года. «Бритиш Джорнэл» написала об этом событии спустя четыре дня — 16 мая того же года. В течение 1734—1735 годов поступали сообщения об участии Монтескьё в масонских собраниях, которые публиковались в различных изданиях.

Приезжая во французскую столицу, Монтескьё активно посещал литературные салоны и клубы. Вёл дневник, впоследствии изданный. Незадолго перед смертью в 1752 году Монтескьё закончил «Опыт о вкусе», посмертно опубликованный в 7 томе «Энциклопедии» (1757).

Политико-правовое учение 

Своё центральное произведение, над которым он работал более двадцати лет, — трактат «О духе законов», — Монтескьё опубликовал в Швейцарии анонимно.

Главная тема всей политико-правовой теории Монтескьё и основная ценность, отстаиваемая в ней, — политическая свобода. К числу необходимых условий обеспечения этой свободы относятся справедливые законы и надлежащая организация государственности. Свобода, считал Монтескьё, может быть обеспечена лишь законами: «Свобода есть право делать всё, что дозволено законами». Он настаивал на связи законов с климатом: «От различия в потребностях, порождаемого различием климатов, происходит различие в образе жизни, а от различия в образе жизни — различие законов».

Развивая идеи Полибия, Монтескьё устанавливает соответствия между законами и принципами правления. Под принципом правления он понимает основополагающую страсть, которая приводит в движение ту или иную форму правления. Для республики таковой является политическая добродетель, для монархии — честь, а для деспотии — страх.

Монтескьё стоял у истоков идеи разделения властей: в любом современном государстве должны быть разделены власть законодательная, власть исполнительная и власть судебная. При этом исполнительную власть возглавляет глава государства (монарх или президент).

Значение 
Монтескьё сформулировал основополагающие принципы политического либерализма — такие, как отделение государства от гражданского общества, разделение властей, а также приоритет индивидуальной свободы, базирующийся на принципах естественного права.

Ещё при жизни Монтескьё обрёл всеевропейскую известность как одна из ключевых фигур века Просвещения. В воззрениях Монтескьё и Джона Локка усматриваются истоки либерализма как государственной идеологии. Среди непосредственных продолжателей либерального учения Монтескьё — итальянский правовед Чезаре Беккариа и шотландский экономист Адам Смит.

Монтескьё, Джон Локк и Жан-Жак Руссо считаются основоположниками современных теорий представительной демократии. Монтескьё сформулировал идею разделения властей, которая лежит в основе любого современного демократического государства.

Политические и правовые идеи Монтескьё оказали непосредственное влияние на составителей Конституции США, конституционное законодательство периода Великой французской революции, на Гражданский кодекс Франции 1804 г.

Наряду с Генри Боклем, немецким географом Фридрихом Ратцелем и швейцарским социологом российского происхождения Львом Мечниковым Монтескьё был приверженцем географической школы, сторонники которой приоритет в развитии цивилизации отдавали условиям географической и биологической сред.

В качестве экономиста Монтескье считается предтечей количественной теории денег, которую развивали Дэвид Юм, Джон Кейнс, Ирвинг Фишер, Милтон Фридман, Артур Пигу и др.

Почести 
Член Французской академии (1728), Лондонского королевского общества (1730), иностранный член Берлинской академии наук (1746).

Сочинения 

 «Персидские письма», 1721.
 «Книдский храм» (), 1725
 «Размышления о причинах величия и падения римлян», 1734
 «О духе законов», 1748
 «Опыт о вкусе», 1753
 Размышления об универсальной монархии в Европе. Избранные мысли / Пер. с фр. — М.: Весь Мир, 2021. — 120 с.

Переводчики на русский язык 
 Алексей Поленов
 Антиох Кантемир (перевод не сохранился)
 Фёдор Поспелов
 Ефим Рознотовский
 Всеволод Гаршин
 Василий Крамаренков
 Е. Корнеев
 П. Николаев
 С. Башилов
 Страхов, Николай Иванович
 Егор Чиляев
 А. Воейкова
 Языков, Дмитрий Иванович
 Горнфельд, Аркадий Георгиевич

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Персоналии:Этика
Бароны Франции
Масоны Великобритании
Политические философы
Авторы энциклопедий и словарей
Составители французской Энциклопедии (1751—1772)
Члены Французской академии
Члены Лондонского королевского общества
Члены Прусской академии наук
 
Похороненные в церкви Сен-Сюльпис